est une expression anglaise qui peut faire référence à :
 If Not for You, chanson de Bob Dylan parue en 1970 ;
 If Not for You, album d'Olivia Newton-John paru en 1971 ;
 If Not for You, série télévisée américaine diffusée en 1995.